Mark Hudson (muzikant), Amerikaans muziekproducent en muzikant
 Mark Hudson (schrijver), Brits journalist en schrijver
 Mark Hudson (voetballer, 1980), Engels voetballer
 Mark Hudson (voetballer, 1982), Engels voetballer